Илиев, Илиевски, Илиин са български родови имена, производни на мъжкото собствено име Илия, по името на основателя на рода.

Личности с такива родови имена

Илиев 
 Александър Илиев (1879 – 1901), български революционер
 Атанас Илиев, няколко души с това име
 Борис Илиев (1882 – 1930), български революционер
 Брунко Илиев (р. 1945), български волейболен треньор
 Валентин Илиев (р. 1980), български футболист
 Васил Илиев (1965 – 1995), български борец
 Георги Илиев, няколко души с това име
 Гроздан Илиев (р. 1948), български юрист
 Дико Илиев (1898 – 1984), български композитор
 Димитър Илиев (2 август 1975), български рали пилот
 Иван Илиев, няколко души с това име
 Илиан Илиев (р. 1968), български футболист
 Михаил Илиев (р. 1950), лекар на националния отбор по футбол и президент на БФ Шахмат
 Николай Илиев (р. 1964), български футболист
 Петко Илиев, български професор по информатика в ИУ-Варна
 Христо Илиев, няколко души с това име

Илиева 
 Ангелина Илиева (р. 1972), български писател фантаст
 Васка Илиева (1927 – 2001), българска певица
 Мария Илиева (р. 1977), българска певица